Nisís Áyios Andréas kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisída Ágios Andréas (ö i Grekland, Nomós Dodekanísou, lat 36,93, long 26,94), Sydegeiska öarna, 
 Nisís Áyios Andréas (ö i Grekland, Sydegeiska öarna), Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar